Грошани има више значења:

 Грошани (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Грошани (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Грошани (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији